Guicciardini peut faire référence à :

Patronymie
 Agnolo Guicciardini (1525–1581).
 Francesco Guicciardini, dit François Guichardin (1483-1540), historien, philosophe, diplomate et homme politique florentin.
 Francesco Guicciardini (1851–1915), personnalité politique du Royaume d'Italie.
 Lodovico Guicciardini parfois appelé Guicciardin ou Louis Guichardin (1521-1589), écrivain, historien, géographe et mathématicien italien.
  (†1402), personnalité politique et banquier italien.
 Niccolò Guicciardini (né en 1957), mathématicien et historien des mathématiques italien.
  (1808–1886), théologien italien.